Mazzia ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Mazzia (* 1941), italienischer Fußballspieler
 Oreste Mazzia (* 1883; † unbekannt), italienischer Fußballspieler
 René Mazzia (* 1938), französischer Automobilrennfahrer